Vijver - een door de mens aangelegd klein meer

Personen
Charlotte Van de Vijver (1984) - een Vlaams presentatrice 
Jef van de Vijver (1915-2005) - een Nederlands wielrenner
Mattias Van de Vijver (1985) - een Vlaams acteur
Iris Van de Vijver - personage in Vlaamse serie Spoed

Vijvers
NAM-vijver - een natuurgebied in Drenthe
Vijver van Siloam - een vijver in Jeruzalem in de oudheid
Zillebekevijver - een vijver in het dorp Zillebeke
Vijvers van Elsene - twee vijvers in de Brusselse gemeente Elsene
Vijvers in de tuin van Versailles

Overig
Zwarte Vijvers - een metrohalte in Brussel
Vijvere - een streek tussen Kessenich en Thorn
Vijvers (islam) - een stroming binnen het sjiisme
Van van de Vijver, een Surinaamse achternaam